nowina:

1. nowa, często niespodziewana wiadomość

2. dawniej: grunt świeżo wzięty pod uprawę

Miejscowości i ich części  w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 18, w tym 6 podstawowych
 Nowina – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice
 Nowina – część wsi Zaczopki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Nowina – część wsi Siemierz w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie
 Nowina – część wsi Facimiech w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Nowina – część wsi Pozowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Nowina – część wsi Wielkie Drogi w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Nowina – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Nowina – część wsi Grzmucin w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd
 Nowina– część wsi Nowa Wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Nowina – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo
 Nowina – część wsi Istebna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Nowina – część wsi Proboszczowice  w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Nowina – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg
 Nowina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Lubasz
 Nowina – osada w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica
 Nowina – część wsi Dachowa w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Nowina – część wsi Piotrowo w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko
 Nowina – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec

Miejscowości na Białorusi 
 Nowina – dawna wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław
 Nowina – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim, w sielsowiecie Chorostów
Nowina – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
Nowina – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.

Miejscowości na Litwie 
 Nowina – kolonia w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Inne 
 Nowina – herb szlachecki

Zobacz też 
 Jeziora-Nowina, Nowina-Przęsławice

Przypisy